Agência Executiva para a Investigação
Recursos educacionais abertos
 Rea Bertero ex Decne - um género botânico

Pessoas
Peggy Rea
Roy Rea
Samuel Rea
Stephen Rea

Localidades

Rea (Missouri)

Rea (Pavia)

Ver também
Reia
Rhea

Desambiguação
Desambiguações de topônimos